Die B Grupa 1977/78 war die 29. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 6. August 1977 und endete am 10. Juni 1978.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Da die zwei Absteiger aus der A Grupa in die Nordgruppe kamen, stiegen aus dieser die letzten vier Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1977 78
Fußballsaison 1977/78